Parkinson kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Edward Parkinson
 James Parkinson
 Sydney C. Parkinson

Robotskapade auktorsförkortningar